Krčmare je lahko:
 Trdnjava Krčmare
 Krčmare, Kuršumlija